Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2020 se konalo ve dnech 28. a 29. února 2020 v rychlobruslařské hale Vikingskipet v norském Hamaru. Celkově se jednalo o 51. světový sprinterský šampionát, poprvé ale byl pořádán společně s Mistrovstvím světa ve víceboji. Z předchozího šampionátu obhajovali tituly Rus Pavel Kuližnikov a Japonka Nao Kodairaová. V Hamaru zvítězili Japonci Tacuja Šinhama a Miho Takagiová. Čeští závodníci se šampionátu nezúčastnili.

Muži

Ženy

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve sprintu a víceboji 2020, isuresults.eu

2020
Rychlobruslení v roce 2020
Rychlobruslení v Norsku
Sport v Norsku v roce 2020
Sport v Hamaru